Imię i nazwisko Anders Møller nosili lub noszą m.in.:
 Anders Møller  (1883–1966) – duński zapaśnik, olimpijczyk z 1908
 Anders Møller  (ur. 1977) – duński lekkoatleta, trójskoczek